Натуральне число 1394
 1394 рік до нашої ери
 1394 рік нашої ери